Dvojnásobným obhájcem titulu mužské čtyřhry na pařížském French Open 2013 byl bělorusko-kanadský pár Max Mirnyj a Daniel Nestor, jehož členové nestartovali společně. Mirného spoluhráčem se stal Rumun Horia Tecău, zatímco Nestor vytvořil dvojici se švédským tenistou Robertem Lindstedtem, který dříve nastupoval právě po boku Tecăua.

Do soutěže nastoupilo šedesát čtyři párů. Každý z vítězů do žebříčku ATP získal 2 000 bodů a dvojice si rozdělila částku 360 000 eur.

Deblový titul získal první pár světa složený z amerických dvojčat Boba a Mika Bryanových, kteří ve finále zdolali nenasazenou francouzskou dvojici Michaël Llodra a Nicolas Mahut po rovnocenném zisku prvních dvou sad 6–4, 4–6, až ve zkrácené hře rozhodujícího setu 7–6(7–4). Bratři Bryanové tak po triumfu z roku 2003 získali druhý pařížský titul a celkově čtrnáctý z mužské grandslamové čtyřhry.

Nasazení párů 
  'Bob Bryan /  Mike Bryan (vítězové)
  Marcel Granollers /  Marc López (čtvrtfinále)
  Robert Lindstedt /  Daniel Nestor (2. kolo)
  Mahesh Bhupathi /  Rohan Bopanna (1. kolo)
  Max Mirnyj /  Horia Tecău (2. kolo)
  Ajsám Kúreší /  Jean-Julien Rojer (3. kolo)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (semifinále)
  David Marrero /  Fernando Verdasco (čtvrtfinále)
  Jürgen Melzer /  Leander Paes (2. kolo)
  Colin Fleming /  Jonathan Marray (1. kolo)
  Santiago González /  Scott Lipsky (1. kolo)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (3. kolo)
  Julien Benneteau /  Nenad Zimonjić (2. kolo)
  Daniele Bracciali /  Fabio Fognini (1. kolo)
  Julian Knowle /  Filip Polášek (1. kolo)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Reference 

French Open 2013